Тэглайн — краткая фраза, употребляемая в качестве
 подзаголовка;
 рекламного слогана;
 части подписи в электронной переписке.